Petrescu ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Petrescu ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter rumänischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Petre“, der u. a. rumänischen Form des männlichen Vornamens Peter.

Namensträger 
 Anca Petrescu (1949–2013), rumänische Architektin und Politikerin
 Arcadiu Petrescu (* 1925), rumänischer Neurologe und Neuropathologe
 Aurel Petrescu (1897–1948), rumänischer Trickfilmregisseur
 Camil Petrescu (1894–1957), rumänischer Romancier, Dramaturg und Philosoph
 Cezar Petrescu (1892–1961), rumänischer Romancier und Essayist
 Constantin Titel Petrescu (1888–1957), rumänischer Politiker und Rechtsanwalt
 Cristian Petrescu (* 1950), französisch-rumänischer Pianist
 Dan Petrescu (Schriftsteller) (* 1949), rumänischer Schriftsteller und Essayist
 Dan Petrescu (* 1967), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Daniel Petrescu (* 1971), rumänischer Offizier
 Daniela Petrescu (* 1968), rumänische Hindernis-, Langstrecken- und Mittelstreckenläuferin
 Doina Petrescu (* 1960), rumänische Architektin und Forscherin
 Dumitru Petrescu (1906–1969), rumänischer Politiker und Finanzminister
 Ghenadie Petrescu (1836–1918), rumänischer Metropolit
 Gică Petrescu (1915–2006), rumänischer Sänger und Komponist
 Irina Petrescu (1941–2013), rumänische Schauspielerin
 Laura Petrescu (* 1982), rumänische Sängerin, siehe Lora (Sängerin)
 Marian Petrescu (* 1970), rumänischer Jazzmusiker
 Mircea Petrescu-Dîmboviţa (* 1915), rumänischer Historiker

 Paul C. Petrescu (1915–1977), rumänischer Physiker
 Radu Petrescu (* 1982), rumänischer Fußballschiedsrichter
 Radu Petrescu (Schiedsrichter) (1943–2009),  rumänischer Fußballschiedsrichter
 Răzvan Petrescu (* 1956), rumänischer Dramatiker und Poet
 Rodica Petrescu (* 1971), rumänische Leichtathletin
 Ștefan Petrescu (1931–1993), rumänischer Sportschütze
 Tomi Petrescu (* 1986), finnischer Fußballspieler
 Zaharia Petrescu (1841–1901), rumänischer General

Einzelnachweise 

Familienname
Rumänischer Personenname
Patronym